Helg ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Helg (* 1953), Schweizer Historikerin und Hochschullehrerin
 Carl Robert Helg (1956–2011), deutscher Musiker
 Franca Helg (1920–1989), italienische Architektin und Designerin
 René Helg (1917–1989), Schweizer Politiker (LPS)
 Simon Helg (* 1990), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Helk
 Helck